Capitu, personagem do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis
Capitu (filme), produção brasileira de 1968
Capitu (minissérie), produção exibida na Rede Globo (2008)

Desambiguações de artes